Sacharowka () ist der Name russischer Orte:

 Sacharowka (Chabarowsk), Dorf in der Region Chabarowsk
 Sacharowka (Ismalkowo), Dorf im Rajon Ismalkowo, Oblast Lipezk
 Sacharowka (Jelez), Dorf im Rajon Jelez, Oblast Lipezk
 Sacharowka (Kursk), Siedlung in der Oblast Kursk
 Sacharowka (Tatarstan), Dorf in der Republik Tatarstan
 Sacharowka (Alexin), Dorf im Stadtkreis Alexin, Oblast Tula
 Sacharowka (Wolowo), Dorf im Rajon Wolowo, Oblast Tula
 Sacharowka (Wolgograd), Weiler in der Oblast Wolgograd

 Siehe auch
 Sacharow